Oldershausen  ist der Name

 mehrerer Orte in Deutschland.

 Oldershausen (Kalefeld), Ortschaft der Gemeinde Kalefeld im Landkreis Northeim mit Schloss Oldershausen, siehe auch: Amt Oldershausen-Imbshausen.
 Oldershausen (Marschacht), Ortschaft der Gemeinde Marschacht im Landkreis Harburg

 einer niedersächsischen Adelsfamilie Oldershausen (Adelsgeschlecht)

 folgender Personen:
 Carl Freiherr von Oldershausen, Oberbürgermeister von Erfurt zwischen 1851 und 1871
 Cuno Freiherr von Oldershausen (1843–1914), Rittergutsbesitzer, Offizier und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Erich Freiherr von Oldershausen (1872–1945), deutscher Generalleutnant sowie Chef Feldeisenbahnwesens im Ersten Weltkrieg
 Hans Freiherr von Oldershausen (1876–1956), Oberregierungsrat und Landrat   
 Martin Freiherr von Oldershausen (1865–1924), deutscher Generalleutnant